Брандтс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Брандтс, Эрни (род. 1956) — нидерландский футболист, защитник.
 Брандтс-Бёйс, Людвиг Феликс (1847—1917) — нидерландский композитор, органист и дирижёр.